City Lights steht für:

 City Lights, Originaltitel des Films Lichter der Großstadt, US-amerikanischer Stummfilm von und mit Charlie Chaplin
 City-Light-Poster, Werbeträger der Mediengattung Außenwerbung
 City Lights Bookstore, Beatnik-Buchhandlung in San Francisco
 City Lights (Blanche-Lied), ein Lied der belgischen Sängerin Blanche